Лазаридис () — греческая фамилия.
 Лазаридис, Евгениос (род. 1988) — греческий боксёр-профессионал, интерконтинентальный чемпион по версии IBA (2015—2016) в тяжёлом весе.
 Лазаридис, Костас (1900—1943) — греческий политический и профсоюзный деятель, член руководства Коммунистической партии Греции.
 Лазаридис, Майк (род. 1961) — основатель компании Research In Motion, канцлер Университета Ватерлоо и офицер Ордена Канады.
 Лазаридис, Ник () — президент по региону EMEA корпорации HP Inc.
 Лазаридис, Стэн (род. 1972) — австралийский футболист, левый полузащитник.
 Лазаридис, Эмилианос (в монашестве Емилиан; 1877—1911) — православный греческий священник начала 20-го века и митрополит города Гревена.